Nava de Francia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nava de Francia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Nava de Francia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar